Reuschendorf ist ein deutscher Ortsname:
 Reuschendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Ruska Wieś (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Reuschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Ruska Wieś (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen